Sceptre steht für:
 Sceptre (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 HMS Sceptre, britischer Schiffsname
 Humber Sceptre, Automodell der Marke Humber
 Sunbeam Sceptre, Automodell der Marke Sunbeam, siehe Rootes Arrow #Sunbeam Sceptre
 Sceptre Motorcar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller